О́йстрах:
 Дави́д Фе́дорович (Фі́шелевич) О́йстрах
 Ігор Давидович О́йстрах
 42516 Ойстрах (42516 Oistrach), астероїд головного поясу

Єврейські прізвища